Затон може бити:

 Затон (Бијело Поље), насељено мјесто у општини Бијело Поље, Црна Гора
 Затон (Дубровник), насељено мјесто града Дубровника, Дубровачко-неретванска жупанија, Република Хрватска
 Затон (Нин), насељено мјесто града Нина, Задарска жупанија, Република Хрватска
 Затон (Шибеник), насељено мјесто града Шибеника, Шибенско-книнска жупанија, Република Хрватска
 Затон Доли, насељено мјесто у општини Стон, Дубровачко-неретванска жупанија, Република Хрватска
 Затон Обровачки, насељено мјесто у општини Јесенице, Задарска жупанија, Република Хрватска